La Anunciación es un tema pictórico representado varias veces por el pintor Fra Angelico ():

 Anunciación, en el Museo Diocesano de la ciudad de Cortona (Italia);
 Anunciación, en el Museo Nacional de San Marcos, en la ciudad de Florencia (Italia);
 Anunciación, en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid (España);
 Anunciación, en la basílica de Santa Maria delle Grazie de la ciudad de San Giovanni Valdarno (Italia).